Cernua Costa,1849 – synonim rodzaju ryb Epinephelus
 Cernua Fleming,1828 – synonim rodzaju ryb Gymnocephalus